Окорова: 
 Окорокова, Галина Павловна (род. 1946) — российский экономист.
 Окорокова, Екатерина Сергеевна (род. 1985) — российская волейболистка сидя, капитан женской сборной России.

Двойные фамилии
 Окорокова-Лазарева, Антонина Николаевна (род. 1941) — советская легкоатлетка.